Соревнования по баскетболу на летних Азиатских играх 2014 представляли собой один из 36 видов спорта, по которым разыгрывались награды. Они проходили с 20 по 3 октября 2014 года. Проходили в Инчхоне на международной арене Самсан вместимостью 7 406 человек, а также в Хвасоне, спортивном комплексе Хвасона вместимостью 5 158 человек.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Результаты

Мужчины

Команды

Итог выступлений

Женщины

Команды

Итог выступлений

Примечания 

2014
2014 год в баскетболе